

Astronomia 
 Ain – Epsilon Tauri

Codici 
 ain – codice ISO 639-2 alpha-3 per la Lingua ainu

Geografia 
 Ain – uno dei dipartimenti francesi
 Ain – centro abitato del Libano 
 Aín – comune spagnolo nella Comunità Valenciana
 Ain – fiume della Francia

Geologia 
  AIN (sintema del Torrente Ariana) – sintema stratigrafico nel comune di Poggio Moiano, in provincia di Rieti

Sigle 
 Associazione Italiana Naturalisti – associazione professionale dei naturalisti
 Associazione Infanzia Nefropatica
 Associazione Italiana Neurodisabili

Altro 
 Ain – personaggio di Ken il guerriero
 Ajin (Ayin, Ayn o Ain) – lettera degli alfabeti semitici